Рокас Гедрайтис (; род. , Таураге, Литва) — литовский профессиональный баскетболист, выступающий за испанский клуб «Баскония» на позиции атакующего защитника. Имеет опыт выступлений за сборную Литвы на Кубке мира и студенческую сборную Литвы на летней Универсиаде 2015 года. Сын баскетбольного тренера Робертаса Гедрайтиса. Его агентом является испанец Гильермо Бермехо.

Достижения 
 Чемпион Балтийской лиги: 2014, 2015, 2016, 2020
 Чемпион Национальной баскетбольной лиги Литвы: 2013
 Чемпион Европы среди молодёжи до 20 лет: 2012
 Чемпион мира среди молодёжи до 19 лет: 2011
 Вице-чемпион Литвы: 2018
 Чемпион Кубка Германии: 2020

Статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте BasketNews.lt

Баскетболисты Литвы
Игроки БК «Шяуляй»
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Альба»
Игроки БК «Баскония»
Игроки сборной Литвы по баскетболу